Longirostres — це група крокодилів, яка включає крокодилів і гавіалід, за винятком алігатороїдів. Названий у 2003 році Харшманом та ін., Longirostres є коронною групою, визначеною філогенетично як останнє спільного предка Crocodylus niloticus та Gavialis gangeticus та всіх його нащадків.

Традиційно крокодили та алігатори вважалися більш близькими. Ця класифікація була заснована на морфологічних дослідженнях. Однак недавні молекулярні дослідження з використанням секвенування ДНК виявивши, що крокодили та гавіаліди є більш близькими, ніж алігатори.

Нижче наведена кладограма, що показує взаємозв’язки основних груп крокодилів на основі молекулярних досліджень:

Примітки 

Крокодили